Optima steht für:

 Optima Büromaschinenwerk Erfurt und Nachfolgeunternehmen, deutscher Hersteller von Büromaschinen
 Optima packaging group, deutscher Verpackungsmaschinenhersteller in Schwäbisch Hall
 Optima Pensionskasse AG, heute R+V Pensionskasse AG, siehe R+V Versicherung #Unternehmensgeschichte
 Optima Musiksaiten, deutscher Hersteller von Saiten für Gitarren, Zupf- und Streichinstrumente 
 Optima (Schrift), eine Schriftart
 Optima (Rebsorte), eine weiße Rebsorte
 Optima (Oklahoma), ein kleiner Ort im Oklahoma Panhandle, Vereinigte Staaten
 Agfa Optima, eine Kameramodellreihe mit Programmautomatik von Agfa
 Kia Optima, ein Pkw-Modell von Kia Motors

Siehe auch:
 Optimum
 Optimus